Наци — село, Акушинский район Дагестана
 «Наци» — фильм 2002 года о неонацистах
 Национал-социализм
 Граммар-наци

См. также 
 Нази
 Наси